

Persone
 Bob Naber, propr. Robert Edward Naber (1929-1998) – cestista statunitense
 John Naber (1956) – ex nuotatore statunitense
 Omar Naber (1981) – cantante sloveno di origini giordane

Altro
 26702 Naber – asteroide della fascia principale